Прыткий валлаби, или проворный кенгуру (, или Macropus agilis), — небольшое млекопитающее семейства кенгуровых.

Описание 
Длина тела составляет от 60 до 105 см, хвост длиной до 75 см. Самцы весят 20 кг, самки 12 кг. Окрас шерсти верхней части тела желтовато-коричневый с беловатыми полосами на щеках и на бёдрах. Брюхо светлее. Половая зрелость наступает за 14 месяцев у самцов и 12 месяцев у самок. Продолжительность жизни в природе составляет до 10 лет.

Распространение 
Вид распространён на большей части северной Австралии и в Новой Гвинее. В Новой Гвинее он обитает на низинных лугах и в саваннах, а в Австралии вдоль рек и ручьёв в открытых редколесьях и степях, а также в районах прибрежных песчаных дюн.

Образ жизни 
Это общительные животные, которые живут группами до десяти особей. Ведут преимущественно ночной образ жизни. Питаются разнообразной растительной пищей: травой, листьями и плодами. В засушливых регионах поедают также корни и другие части растений.

Размножение 
Размножение может происходить в течение года, но чаще рождения приходятся на период с мая по август. После 29-дневного периода беременности самка рожает единственного детёныша. Первые 6—7 месяцев он проводит в сумке матери, затем он покидает её, а в год отлучается от матери.

Примечания

Литература 
 Ronald M. Nowak: Mammals of the World. Johns Hopkins University Press, Baltimore 1999. ISBN 0-8018-5789-9

Животные, описанные в 1841 году
Notamacropus
Млекопитающие Австралии